Velika nagrada Monaka 1973 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 3. junija 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 78
| 1:57:44,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 78
| + 1,3 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 77
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 4
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 77
| +1 krog
| 4
| 3
|-
! 5
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 76
| +2 kroga
| 15
| 2
|-
! 6
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 76
| +2 kroga
| 3
| 1
|-
! 7
| 9
|  Andrea de Adamich
| Brabham-Ford
| 75
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 8
| 23
| Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 75
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 9
| 27
|  James Hunt
| March-Ford
| 73
| Motor
| 18
|  
|-
! 10
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 72
| +6 krogov
| 22
|  
|-
! 11
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 71
| Dovod goriva
| 9
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 67
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
| Graham Hill
| Shadow-Ford
| 62
| Vzmetenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 4
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 58
| Pritisk olja
| 16
|  
|-
! Ods
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 46
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 44
| Pog. gred
| 7
|  
|-
! Ods
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 41
| Pog. gred
| 10
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 39
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 31
| Pog. gred
| 17
|  
|-
! Ods
| 18
|  David Purley
| March-Ford
| 31
| Puščanje goriva
| 23
|  
|-
! Ods
| 26
|  Nanni Galli
| Iso Marlboro-Ford
| 30
| Pog. gred
| 21
|  
|-
! Ods
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 24
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Chris Amon
| Tecno
| 22
| Pregrevanje
| 12
|  
|-
! Ods
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 15
| Zavore
| 8
|  
|-
! Ods
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 3
| Motor
| 20
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Emerson Fittipaldi - 1:28.1

Formula 1 sezona 1973
1973